34-й национальный чемпионат Грузии по футболу 2022 года — турнир среди 10 клубов высшего футбольного дивизиона Грузии — Эровнули лиги (). Титул чемпиона защищало «Динамо» (Тбилиси).

Чемпион Грузии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате стартуют в Лиге конференций УЕФА.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 10 клубов, которые играют между собой четырёхкруговой турнир (36 туров).

Турнирная таблица

Переходные матчи

Примечания

Ссылки 
  
 Georgian Football Federation
 Эровнули лига на soccerway

2022
Грузия
Спорт в Грузии в 2022 году